Науйої-Вільня — вільнюський топонім:
 Науйої-Вільня, Нова Вільня — район Вільнюса
 Науйої-Вільня — станція Литовських залізниць у Вільнюсі
 Науйої-Вільня — моторвагонне депо, яке обслуговує електропоїзди Литовських залізниць